Свободка — название нескольких населённых пунктов:
 Свободка — село в Тамбовском районе Амурской области.
 Свободка — посёлок в Хотынецком районе Орловской области.